Mbéré – rzeka w Afryce
 Mbéré – departament w Kamerunie
 język mbere